EHSB steht für:
 Evangelische Hochschule Berlin
 Militärflugplatz Soesterberg (ICAO-Code)

Abkürzung